Lifeboat bezeichnet:

 Originaltitel des Alfred-Hitchkock-Films Das Rettungsboot
 Lifeboat (Kurzfilm), Dokumentar-Kurzfilm von Skye Fitzgerald